Santo Remedio é uma banda cristã mexicana da gravadora Vastago Producciones.

Biografia 

A banda Santo Remedio foi iniciada com Rodrigo Silva em meados de 2000, na cidade de Nogales, Sonora, México que participava de outros projetos, Jorge Pazos e Ely se juntam ao trabalho de Santo Remedio no ano de 2002 junto com Rodrigo, logo começaram a tocar por vários festivais mexicanos, em 2003 lança um álbum independente, chamado "Buscandote" e com grande aceitação do público,com as canções "Hola", "Mi Pasado Pasó de Moda", e "Fé" no ano de 2005 uma das maiores gravadoras da América Latina confirma o interesse, e em maio a Santo Remedio assina com a gravadora Vástago, selo do cantor Jesus Adrian Romero, logo em seguida a banda lança seu segundo álbum "Se Vende", em 2007 a banda lança uma música de Natal Llego Navidad.

Membros 

 Rodrigo Sillva - vocalista e guitarra
 Michael Ybarra - Bateria
 Omar Castillo - guitarra
 Jhonny Estrada - Baixo]

Ver também 
Rojo
Muertos Una Vez

Ligações externas 
MySpace da Banda
Site oficial

Bandas do México
Bandas de rock cristão